Die Bayerischen Theatertage (BTT) wurden 1983 von August Everding und Ernst Seiltgen ins Leben gerufen und sind heute das größte Theaterfestival Bayerns. Die Veranstaltungsreihe findet jährlich an wechselnden Spielorten in Bayern statt, erster Austragungsort war 1983 Nürnberg. Finanziell werden die Theatertage von der LfA Förderbank Bayern unterstützt.

Am 23. Juni 2018 wurde bekannt, dass die Bayerischen Theatertage nur noch alle zwei Jahre stattfinden sollen. Die 39. Bayerischen Theatertage sind vom 29. Mai bis 16. Juni 2024 in Ingolstadt geplant.

Bisherige Theatertage 
Bisher fanden bzw. finden die Bayerischen Theatertage seit 1983 in folgenden Städten statt:

Weblinks 
 Bayerische Theatertage Offizielle Homepage (Inhalt und Aufmachung wechseln zweijährlich)

Einzelnachweise 

 
Theaterfestival in Bayern
Veranstaltung in Bayern
Erstveranstaltung 1983